Noord bezeichnet:
 Noord, ein Teilstück des Schifffahrtsweges des Rheins
 Noord (Aruba), ein Siedlungsgebiet in Aruba
Siehe auch:
 Nord
 Noort